1. Division austriacka w piłce nożnej (1975/1976) była 65. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Wacker Innsbruck. Nowym mistrzem Austrii został zespół Austria Wiedeń/Wiener AC.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
1975 w Austrii
1976 w Austrii